

Pessoas 
 Reese Witherspoon
 Gustave Reese
 Della Reese
 Kyle Reese
 Chip Reese
 Reese Wynans
 Reese Center

Localidades 
 Reese (Michigan)

Desambiguação